Ityopp’ya, Ityopp’ya, Ityopp’ya qedämi (, Éthiopie, Éthiopie, Éthiopie devance, le peuple doit servir le pays avant les intérêts personnels autrement dit il faut servir l'« Éthiopie d'abord ») fut le deuxième hymne national de l'histoire éthiopienne.

Il fut instauré en 1975 par le régime du Derg et remplaça l'ancien hymne Ityopya hoy dess yibelish, utilisé durant le règne de Hailé Sélassié . Les paroles furent écrites par Assefa Gebre-Mariam Tessama et la musique a été composée par Daniel Yohannes Haggos. Après le renversement du régime en 1991, un nouvel hymne, Wedefit Gesgeshi Woude Enat Ityopya, sera adopté et entrera en vigueur en 1992.

Paroles

Paroles officielles en amharique

Traduction française
Éthiopie, Éthiopie – Éthiopie, sois le premier
Dans le socialisme – épanouis-toi, sois féconds !
Tes braves fils ont conclu une alliance,
Que tes fleuves et montagnes, ta terre vierge
Devrait être un sacrifice pour l'unité de l'Éthiopie, pour ta liberté,
À ton honneur et à ta renommée !
Avance sur le chemin de la sagesse,
Ceins-toi pour la tâche, pour la prospérité de la terre.
Tu es la mère des héros - sois fière de tes fils,
Que tes ennemis périssent – puisses-toi vivre éternellement !

Références

Hymne national historique
Histoire de l'Éthiopie